Promnitz – frazione del comune tedesco di Zeithain
 Promnitz – famiglia nobile tedesca